Список самых высоких зданий Никарагуа — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Никарагуа с высотой от 20 метров, список основан на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданиями. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачт и другие не жилые структуры включены для сравнения, однако они не ранжированы.

См. также 
 Список самых высоких зданий Манагуа
 Список самых высоких зданий Южной Америки

Ссылки 
 
 
 

 
Никарагуа
Никарагуа
Здания